Шрада Капур (, Мумбај, 3. март 1987) је индијска филмска глумица и певачица. Ћерка је глумца Шактија Капура.

Филмографија 

|-
| 2010 || Три картице || -{Teen Patti}- || Апарна Кана || 
|-
| 2011 || Лавов крај || -{Luv Ka Tha End}- || Реа Дијалдас || 
|-
| 2013 || Живот у име љубави 2 || -{Aashiqui 2}- || Арохи Кешав Ширке ||
|-
| 2014 || Зликовац || -{Ek Villain}- || Ајша Верма ||
|-
| 2014 || Хајдер || -{Haider}- || Аршија Лоне || 
|-
| 2015 || || -{ABCD 2}- || Вини ||
|-
| 2016 || Побуњеник || -{Baaghi}- || Сија ||
|-
| 2016 || Рокај 2 || -{Rock On 2}- || Џија Шарма ||
|-
| 2017 || ОК драга || -{Ok Jaanu}- || Тара ||
|-
| 2017 || Полу девојка || -{Half Girlfriend}- || Рија ||
|-
| 2017 || Хасина Паркар || -{Haseena Parkar}- || Хасина ||
|-
| 2018 || Стри || -{Stree}- || Стри ||
|-
| 2018 || Светла не раде, бројило да || -{Batti Gul Meter Chalu}- || Лалита Наутиал Наути ||
|-
| 2019 || Сахо || -{Saaho}- || Амрита Наир ||
|-
| 2019 || Губитници || -{Chhichhore}- || Маја ||
|-
| 2020 || Улични плесач || -{Street Dancer 3D}- || Инајат ||
|-
| 2020 || Побуњеник 3 || -{Baaghi 3}- || Сија Нандан ||
|}

Награде

Филмфер награде 
 Номинована
 2010. — Филмферова награда за најбољу женски дебут у филму Три картице
 2013. — Филмферова награда за најбољу главну глумицу у филму Живот у име љубави 2

Извори

Спољашње везе 
 
 Званични Твитер профил
 Званични Инстаграм профил
 

Рођени 1987.
Индијске глумице